Miche (fietsmerk), een Italiaanse fietsenfabrikant
 Miche-Guerciotti, een wielerploeg gesponsord door het fietsmerk